John Baker peut désigner :
 John Baker (1488-1558), un homme politique britannique ;
 John Baker (1834-1920), un botaniste britannique ;
 John Baker (1914-1969), un écrivain et journaliste irlandais ;
 John Baker (?-2007), un général australien ;
  (né en 1962 ou 1963), un meneur de chiens américain ;
 John Baker (né en 1981), un joueur de baseball américain.

Voir aussi 
 John Baker White (1902-1988), écrivain, propagandiste et homme politique britannique